Соревнования в прыжках в высоту среди женщин на летних Олимпийских играх 2004 в Афинах проходили 26 и 28 августа на Олимпийском стадионе.

Победителем соревнований стала россиянка Елена Слесаренко. Второе место заняла представительница ЮАР Хестри Клоэт. На третьей строчке расположилась украинка Вита Стёпина. В финале приняли участие 12 спортсменок из 8 стран.

Медалисты

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2004 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований был установлен новый олимпийский рекорд:  — 2,06 м.

Результаты

Квалификация 
Квалификационный норматив 1,95 м (Q), или 12 спортсменок с лучшими результатами (q).

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований  
 Результаты финала соревнований 

Прыжки в высоту на Олимпийских играх